Јута од Мекленбурга-Нојштрелица (; Нојштрелиц, 24. јануар 1880 — Рим, 17. фебруар 1946), или Милица по преласку у православље, била је супруга црногорског пријестолонаследника Данила, сина црногорског краља Николе I Петровића Његоша и краљице Милене Вукотић Петровић. Тај брак је у почетку наишао на многа неодобравања, јер је она била католикиња, али по преласку у православље, када је постала Милица, брак је био одобрен од стране цркве. Она и престолонаследник Данило нису имали дјеце, те је пријесто наслиједио син принца Мирка, Михаило, када је Данило абдицирао. Умрла је у изгнанству, у Италији.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1880.
Умрли 1946.
Петровићи Његоши
Династија Мекленбург